Tiron este un nume de familie din România și Republica Moldova

Bianca Elena Tiron (n. 1995), handbalistă română 
Teodor Tiron, sfânt mare mucenic creștin

Nume de familie românești